V. Philipposz makedón király (Kr. e. 238/237 – Kr. e. 179)
 V. (Hosszú) Fülöp francia király (1293–1322)
 V. Fülöp spanyol király (1683–1746)